Chris Jackson peut désigner :
 Mahmoud Abdul-Rauf (1969-), né Chris Wayne Jackson, joueur de basketball professionnel américain ;
 Christopher Jackson (1948-2015), organiste canadien, claveciniste et chef de chœur ;
 Christopher Jackson (1975-), acteur et chanteur américain ;
 Chris Jackson (1970-), joueur de football néo-zélandais ;
  (1973-), joueur de football écossais.